Ledizione 1969-1970 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale del Borussia Mönchengladbach, che conquista il suo primo titolo. Capocannoniere del torneo è stato Gerd Müller del  con 38 reti, che grazie a questo traguardo ha conquistato anche la Scarpa d'oro.

Stagione 

Il campionato viene vinto dal Borussia Mönchengladbach di Hennes Weisweiler, che rimane nelle zone alte della graduatoria per gran parte del girone di ritorno, e che viene momentaneamente superato dal Colonia alla ventisettesima giornata; i biancorossi finiscono poi quarti a otto punti dalla vetta, e sono anche battuti nella finale della Coppa nazionale dal Kickers Offenbach, squadra militante in Regionalliga. Tornando al campionato, alle spalle dei vincitori si piazzano i campioni in carica del , alla cui guida è subentrato durante il corso della stagione Udo Lattek, mentre al terzo posto giunge invece l'. Retrocedono infine il , vincitore del titolo solo quattro anni prima, e l'Alemannia, secondo nella passata edizione.

In campo internazionale lo  è protagonista di una buona prova nella Coppa delle Coppe, dove giunge fino in semifinale; è qui battuto dai futuri campioni del Manchester City.

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Germania e qualificata in Coppa dei Campioni 1970-1971
      Partecipanti alla Coppa delle Fiere 1970-1971
      Retrocesso in Regionalliga 1970-1971

Verdetti 
   campione della Germania Ovest 1969-1970.
  qualificato alla Coppa dei Campioni 1970-1971.
  , ,  e  qualificate alla Coppa delle Fiere 1970-1971.
   e  promosse in Bundesliga 1970-1971
   e  retrocesse in Regionalliga

Risultati

Calendario

Tabellone

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (23)
 Minor numero di sconfitte:  (6)
 Miglior attacco:  (88 gol segnati)
 Miglior difesa:  (29 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+51)
 Maggior numero di pareggi:  (15)
 Minor numero di pareggi:  (3)
 Minor numero di vittorie:  (5)
 Maggior numero di sconfitte:  (22)
 Peggior attacco:  (31 gol segnati)
 Peggior difesa:  (83 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-52)

Individuali

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 DFB-Pokal 1969-1970

Collegamenti esterni 
 
 
  http://www.weltfussball.de/alle_spiele/bundesliga-1969-1970/

Calcio nel 1969
Calcio nel 1970
1969